O nome Ida foi usado duas vezes para nomear ciclones tropicais no Oceano Atlântico
Furacão Ida (2009) - furacão de categoria 2 que afetou boa parte da América Central, México, Cuba e sudeste dos Estados Unidos, provocando 10 fatalidades e cerca de 170 milhões de dólares em prejuízos.
Furacão Ida (2021) - grande tormenta de categoria 4 que causou 56 mortes nos Estados Unidos.

No entanto, o nome Ida foi usado várias vezes no Oceano Pacífico Noroeste:
Tufão Ida (1945) - atingiu o Japão
Tufão Ida (1950)
Tufão Ida (1954)
Tufão Ida (1958) - mais intenso tufão daquele ano, causando mais de 880 mortes no Japão
Tufão Ida (1961)
Tufão Ida (1964) - intenso tufão que atingiu as Filipinas e o sul da China, causando 75 mortes.
Tufão Ida (1966) - intenso tufão que atingiu o Japão, causando mais de 300 fatalidades.
Tufão Ida (1969)
Tufão Ida (1972)
Tufão Ida (1975)
Tempestade tropical Ida (1980)
Tufão Ida (1983) - afetou o Japão, causando pequenos danos.
Tempestade tropical Ida (1986) - atingiu as Filipinas, causando duas mortes.

Ida foi usada uma vez no Oceano Índico Sudoeste,
Ciclone Ida (1968)

E duas vezes no Oceano Pacífico Sul:
Ciclone Ida (1971)
Ciclone Ida (1972) - afetou as Ilhas Salomão, causando mais de 70 milhões de dólares em prejuízos.

Desambiguação